Abercrombie (Dacota do Norte) — cidade nos Estados Unidos
Abercrombie & Fitch — varejista estadunidense de roupas
Classe Abercrombie — de navios

Desambiguações de topônimos